Amarocelia — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae).

Виды 
К этому подроду относятся 13 видов:
 Amara ellipsis (Casey, 1918)
 Amara erratica (Duftschmid, 1812)
 Amara farcta LeConte, 1855
 Amara interstitialis Dejean, 1828
 Amara laevipennis Kirby, 1837
 Amara lugens Zimmermann, 1832
 Amara moerens Zimmermann, 1832
 Amara nexa (Casey, 1918)
 Amara patruelis Dejean, 1831
 Amara rugulifera Hieke, 2002
 Amara sodalicia (Casey, 1924)
 Amara tenebrionella (Bates, 1882)
 Amara transberingiensis Hieke, 2002

Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Amarocelia Motschulsky, 1862

Харпалины